

Топоніми 
Масакі — містечко в Японії, в префектурі Ехіме.

Персоналії 
Масакі — японське ім'я.